Breguet je francouzské příjmení:
 Abraham Louis Breguet (1747–1823) – hodinář a vynálezce
 Louis Breguet (1804–1883) – francouzský hodinář a vynálezce
 Louis Charles Breguet (1880–1955) – letecký konstruktér a výrobce, spoluzakladatel Air France

Jiné významy 
 Breguet (firma) – švýcarská hodinářské firma Breguet SA
 Breguet-Dorand Gyroplane Laboratoire – první plně funkční vrtulník
 Bréguet - Sabin (stanice metra v Paříži)
 Société anonyme des ateliers d’aviation Louis Breguet – letecký výrobce založený Louisem Charlesem Breguetem v roce 1911